Carla Frangilli (1988) – arciera della Costa d'Avorio di origine italiana
 Michele Frangilli (1976) – arciere italiano
 Vittorio Frangilli (1950) – arciere e allenatore di tiro con l'arco italiano